Мирче Доневски (Скопље,  1952 — Инголштат, 15. септембар 2005) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1976. || Цимерите од соба 306 ТВ филм || /
|-
| 1977. || Пресуда  || /
|-
| 1977. || Нели ти реков ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Црвени коњ  || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1984. || -{Mеmеd My Hawk}-  || Рустем
|-
| 1984. || Не рекох ли ти  || /
|-
| 1984. || Лет во место ТВ филм || Арамијата
|-
| 1987. || Трст виа Скопје ТВ серија || /
|-
| 1987. || Хај-Фај   || /
|-
| 1988. || Марика лета со авион ТВ филм || /
|-
| 1989. || Еурека ТВ серија || Кардиналот Лаутеншлегер 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Северна грешка ТВ филм || /
|-
| 1988 1992. || Тврдокорни ТВ серија || /
|-
| 1995. || Ангели на отпад  || Виктор
|-
| 1997. || Преку езерото  || Енгинеер И Цамп
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2002. || Судијата  || /
|-
| 2006. || Самитот на шаманите || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1952.
Умрли 2005.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Скопљаци